Carlos Miori – calciatore argentino
 Luciano Miori – latinista, grecista e traduttore italiano
 Luciano Miori – politico italiano